Самарін — російське прізвище.

 Самарін Антон Андрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Самарін Дмитро Володимирович — російський хокеїст, захисник. Виступає за «Титан» (Клин) у Вищій хокейній лізі.
 Самарін Євген Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самарін Іван Васильович — російський актор театру, драматург і педагог.
 Самарін Микола Олександрович (1924—1998) — радянський футболіст та тренер, півзахисник.
 Самарін Олександр Михайлович — радянський металург, академік АН СРСР.
 Самарін Юрій Федорович (1819—1876) — російський публіцист і філософ-слов'янофіл.
російські прізвища